Castillo de Arbolio puede referirse a:

Castillo de Barrio de la Tercia, en la comarca de los Argüellos, provincia de León, España.
Castillo de Montuerto, en la Encartación del Curueño, provincia de León, España.